Adiuvante – in farmacologia e immunologia, sostanza aggiunta ai vaccini per potenziare la risposta immunologica del paziente.
 Terapia adiuvante – in farmacologia e oncologia, terapia somministrata per ridurre la massa tumorale, prima o dopo la chirurgia.